Bainbridge Reservoir ist der Name zweier Stauseen in den Vereinigten Staaten:
 der Bainbridge Reservoir (Kalifornien), im Shasta County, Kalifornien 
 der Bainbridge Reservoir (New York), im Chenango County, New York